Лексингтон-авеню:

 Лексингтон-авеню — протяжённая односторонняя улица в Ист-Сайде в боро Манхэттен, Нью-Йорк.
 Лексингтон-авеню – 53-я улица / 51-я улица — комплекс из двух станций Нью-Йоркского метро.
 Лексингтон-авеню – 59-я улица — комплекс станций Нью-Йоркского метро.
 Лексингтон-авеню – 63-я улица — станция Нью-Йоркского метрополитена.